Соревнования по дзюдо среди женщин в категории свыше 78 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 30 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 27 спортсменок из 27 стран.

Олимпийской чемпионкой 2016 года в данной дисциплине является француженка Эмили Андеоль, которая не принимала участие на Олимпийских играх в Токио. Вместо неё за Францию выступала занимавшая четвёртое место в рейтинге Романа Дикко.

Олимпийской чемпионкой стала лидер мирового рейтинга японка Акира Сонэ, победившая в финальном поединке кубинскую дзюдоистку Идалис Ортис, занимавшую в рейтинге второе место. Бронзу завоевала азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерская, которая занимала третье место в рейтинге. Она победила в матче за бронзу китаянку Сюнь Шиянь. Вторую бронзу завоевала француженка Романа Дикко, победившая в бронзовом финале турчанку Кайру Сайит.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только одна дзюдоистка.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одну дзюдоистку. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 дзюдоисток, квалифицировавшихся благодаря мировому рейтингу, на Олимпийские игры дополнительные путёвки получили три европейки: литовка Сандра Яблонските, британка Сара Эдлингтон и хорватка Ивана Маранич; две американки: Габриэлла Вуд из Тринидада и Тобаго и Изаяна Маренко из Никарагуа; алжирка Сония Асселах; а также Нихель Шейх Руху из Саудовской Аравии. Помимо них дополнительное приглашение получила американка Нина Кутро-Келли.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания